Ismene o Ismena puede referirse a:

 (190) Ismene, un asteroide del cinturón de asteroides;
 Ismene, en la mitología griega, hija del matrimonio incestuoso de Edipo y Yocasta (o de Eurigania según otras versiones), y hermana por tanto de Eteocles, Polinices y Antígona;
 Ismene,  en la mitología griega, una ninfa hija del oceánida Asopo y de Metope. Casó con Argos Panoptes, del que tuvo a Iaso e Ío. Otras versiones la hacen madre, y no esposa, de Argos;
 Ismena (1980), obra de teatro del dramaturgo Agustín García Calvo;
 Ismene género de plantas de la familia Amaryllidaceae.